Bamba Moussa (Abidjan, 1985. január 6. –) elefántcsontparti labdarúgó, jelenleg a máltai Victoria Hotspurs FC játékosa.

Sikerei, díjai 

 Ferencvárosi TC:
NB2 bajnok: 2008–09

További információk 
 Profilja a tempofradi.hu-n 
 Profilja a transfermarkt.com-on 

Elefántcsontparti labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Ferencváros labdarúgói
1985-ben született személyek
Élő személyek